Beberan (Ciruas)
 Beberan (Palimanan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing